Törley-kastély (Andrásnépe)
 Törley-kastély (Budapest)
 Törley-kastély (Galvács)